Alende puede referirse a:
 Alende (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de Campo, municipio de Campo Lameiro, provincia de Pontevedra (Galicia, España).
 Alende (Castro Caldelas), aldea de la parroquia de Poboeiros, municipio de Castro Caldelas, provincia de Orense (Galicia, España).
 Alende (Cereixa), aldea de la parroquia de Cereixa, municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo (Galicia, España).
 Alende (Eixón), aldea de la parroquia de Eixón, municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo (Galicia, España).
 Alende (Forcarey), aldea de la parroquia de Pereira, municipio de Forcarey, provincia de Pontevedra (Galicia, España).
 Alende (La Peroja), aldea de la parroquia de Villarubín, municipio de La Peroja, provincia de Orense (Galicia, España).
 Alende (Moraña), lugar de la parroquia de Santa Justa de Moraña, municipio de Moraña, provincia de Pontevedra (Galicia, España).